Тройер (, ) — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Тройер, Верн (1969—2018) — американский актёр, стендап-комик и каскадёр.
 Тройер, Ганс-Хартвиг (1916—1943) — немецкий офицер-подводник, капитан-лейтенант.
 Тройер, Дженнифер — американский экономист и педагог.
 Тройер, Фердинанд Юлиус фон (1698—1758) — кардинал, архиепископ Оломоуцкий.